Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1977 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours 
 Têtes de série 

 Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1977
Tennis masculin en 1977
Sport en France en 1977
Sport en mai 1977
Tennis en juin 1977